Ри́вилис — еврейская фамилия.

 Ривилис, Павел Борисович (1936—2014) — молдавский композитор.
 Ривелис-Деляну, Бака Петровна (также Деляну; 1921—2005) — молдавский писатель и переводчик.